

Toponyme 
Savel est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Savel (Drôme), aujourd'hui intégrée à Rimon-et-Savel
 Savel (Isère), aujourd'hui intégrée à Mayres-Savel
 Savel Yann Savel, auteur-compositeur-interprète

Homonymie de toponyme